Shikai può riferirsi a:

Shikai, potere derivato dalle Zanpakutō dell'opera Bleach

Yuan Shikai, politico cinese